Анна-Лена Гренефельд і Шахар Пеєр були чинними чемпіонками, але цього разу Гренефельд не брала участі. Пеєр грала в парі з Саньою Мірзою.

Мірза і Пеєр виграли, перемігши у фіналі пару Вікторія Азаренко і Анна Чакветадзе з рахунком 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

2007
Тур WTA 2007